Die Division I 1968/69 war die 19. schwedische Mannschaftsmeisterschaft (Allsvenskan) im Schach und gleichzeitig die einzige Saison, in der die höchste Spielklasse in vier Parallelstaffeln ausgespielt wurde.

Modus 

Auf dem Kongress des Schwedischen Schachverbandes 1968 wurde eine umfassende Modusänderung der Allsvenskan beschlossen. Es waren nur noch Vereinsmannschaften für die Allsvenskan spielberechtigt, die Mannschaftsstärke wurde von 10 auf 8 reduziert, und die Division I wurde in mehrere Parallelstaffeln eingeteilt. Spielberechtigt sollte je ein Verein pro Distrikt sein, da allerdings nur 23 Distrikte einen Vertreter meldeten, erhielt Stockholm einen zweiten Startplatz, und die 24 teilnehmenden Vereine wurden in vier Parallelstaffeln mit je sechs Mannschaften eingeteilt. Die vier Staffelsieger ermittelten im K.-o.-System den schwedischen Mannschaftsmeister, wobei das Finale mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde.

Termine 

In den Gruppen II Norra, I Södra und II Södra fanden die Wettkämpfe am 10. November, 1. Dezember 1968, 19. Januar, 9. Februar und 9. März 1969 statt und wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt. In der Gruppe I Norra wurden aufgrund der großen Entfernungen die ersten drei Runden am 2. und 3. November 1968 zentral in Umeå gespielt. Die Halbfinals wurden am 23. März 1969 gespielt, die Finalwettkämpfe am 12. und 13. April in Nässjö.

I Norra 

SK Rockaden Umeå, Fagersvik SK und der SK Drott Östersund machten den ersten Platz unter sich aus. Zwar besiegte Östersund seine beiden direkten Konkurrenten, verlor aber zwei Wettkämpfe gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte, so dass Umeå durch einen Sieg gegen Fagersvik Staffelsieger wurde.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

II Norra 

Neben den beiden Stockholmer Vereinen Wasa SK und Schack-27 Kamraterna Stockholm war der Akademiska SK Uppsala ein Anwärter auf den Staffelsieg. Wasa SK besiegte beide Konkurrenten und erreichte damit verlustpunktfrei den ersten Platz.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

I Södra 

Die Schacksällskapet Manhem hatte schon vor der letzten Runde den Staffelsieg sicher und setzte sich mit vier Punkten Vorsprung durch. Den zweiten Platz erreichte die Örebro Schacksällskap, die mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet war.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

II Södra 

Die Entscheidung um den Staffelsieg fiel erst in der letzten Runde im Wettkampf zwischen dem Lunds ASK und der Helsingborgs Schacksällskap; diese fiel jedoch mit einem 7:1-Sieg für Lund deutlich aus.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Halbfinale 

Die Halbfinalwettkämpfe fanden in Stockholm und Göteborg statt. Während im Vergleich der beiden Nord-Vertreter der Wasa SK sich deutlich mit 6:2 gegen den SK Rockaden Umeå durchsetzte, endete der Wettkampf zwischen dem Lunds ASK und der SS Manhem mit 4:4. Da Lund an den ersten vier Brettern mit 2½:1½ siegreich blieb, erreichten sie das Finale.

Einzelergebnisse

Finale 

Im Finale setzte sich der Wasa SK im Hinspiel mit 4½:3½ durch und behauptete den knappen Vorsprung durch ein 4:4 im Rückspiel.

Hinspiel

Rückspiel

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Auslosung und Termine in Tidskrift för Schack 9/1968, S. 258 (schwedisch, PDF-Datei; 5,6 MB)
 Endstand der Division I in Tidskrift för Schack 3/1969, S. 92 (schwedisch, PDF-Datei; 6 MB)
 Einzelergebnisse der Halbfinal- und Finalwettkämpfe in Tidskrift för Schack 4/1969, S. 104 (schwedisch, PDF-Datei; 6,8 MB)

1968
Sportveranstaltung in Schweden
Schachveranstaltung 1968
Schachveranstaltung 1969